Valenciai főegyházmegye (Spanyolország)
Valenciai főegyházmegye (Venezuela)